Фінал Кубка Іспанії з футболу 2011 — футбольний матч, що відбувся 20 квітня 2011 року. У ньому визначився 109-й переможець кубку Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на soccerway 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2011 у футболі
2011 в іспанському спорті